Schweizer Fussballmeisterschaft 2009/10 steht für:

 Super League 2009/10 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2009/10, zweithöchste Spielklasse